Танке Нуево има више значења:

 Танке Нуево, Ел Синко (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Танке Нуево (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Танке Нуево (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Танке Нуево (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Танке Нуево (Седрал), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Танке Нуево, Ранчо Секо (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Танке Нуево (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Танке Нуево (Виља Идалго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Танке Нуево (Ел Салвадор), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику